Автомагистраль A9 () проходит от Берлина через Лейпциг и Нюрнберг до Мюнхена.

История 
Первые планы для строительства автодороги возникли в 1920-х годах. Немецкая часть будущей автодороги Берлин — Рим должна была соединить Мюнхен с Лейпцигом и Берлином. Акроним, составленный из первых слогов названий этих городов, был выбран для наименования трассы и проектной организации MüLeiBerl, которая в 1927 начала разработки. В 1941 году автобан был открыт. До введения новой нумерации автодорог в 1974 году он носил название A3.

Мост через реку Зале возле Рудольфштайна на баварско-тюрингской границе был разрушен немецкими войсками в конце Второй мировой войны, поэтому в 1945—1966 годах движение по  в этом месте не осуществлялось.

Маршрут 
Начинается автомагистраль на развязке с Берлинской кольцевой автомагистралью  в 30 км от Берлина.

Галерея

Примечания

Ссылки 
 Bilder vom Autobahnausbau im Raum Bayreuth in den 1990er Jahren 
 Bild der gut ausgebauten A 9 zwischen Allersberg und Hilpoltstein
 Bild der Fahrbahnteilung Kindinger Berg in Richtung Norden
 Webcam zum Rück- und Neubau der A 9-Hochbrücke München-Freimann 

Автомагистрали Германии
Транспорт Бранденбурга
Транспорт Саксонии-Анхальт
Транспорт Саксонии
Транспорт Тюрингии
Транспорт Баварии